Le championnat d'Algérie de football 1965-1966 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 16 équipes.

Le CR Belcourt remporte son deuxième titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison

Calendrier

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Résultats 

(*) match avancé joué le jeudi

Buteurs

Tableau d'honneur

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Coupe d'Algérie de football 1965-1966
 Championnat d'Algérie de football D2 1965-1966

Championnat d'Algérie de football
Football en 1965
Football en 1966